Europipe bezeichnet:

 Europipe (Pipeline), zwei Erdgaspipelines in der Nordsee
 Europipe (Unternehmen), deutscher Hersteller von Großrohren